Кабасес (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Таррагона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Приорат. Занимает площадь 31,3 км². Население — 347 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Información de la Generalitat de Catalunya
 Información del Institut d’Estadística de Catalunya
 Información general
 Datos de Cabacés

Муниципалитеты Таррагоны